Rosszfiúk (Csillagkapu)
Rosszfiúk, a Rosszfiúk című Ganxsta Zolee és a Kartel filmzene albuma
Rosszfiúk, 1983-as amerikai film
Rosszfiúk, magyar játékfilm, rendezője Sas Tamás